Крупица:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Крупица — агрогородок в Минском районе Минской области.

Украина 
 Крупица — село в Бериславском районе Херсонской области.

Реки 
 Крупица — река в России, протекает в Великолукском районе Псковской области.
 Крупица — река в России, протекает в Фировском и Вышневолоцком районах Тверской области.
 Крупица — река в России, протекает в Духовщинском районе Смоленской области.